Johann Heinrich Waser ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Waser (Politiker) (1600–1669), Schweizer Politiker, Bürgermeister von Zürich
 Johann Heinrich Waser (Übersetzer) (1713–1777), Schweizer Geistlicher, Schriftsteller und Übersetzer
 Johann Heinrich Waser (Statistiker) (1742–1780), Schweizer Pfarrer, Volkswirtschaftler und Statistiker